Vladímir Petròvitx Leónov, (1937). Ciclista soviètic, medallista als Jocs Olímpics de Roma de 1960
 Vladímir Leónov, (1987) motociclista rus